Bourton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Flax Bourton, England, North Somerset, 
 Bourton, Dorset, ort, England, 
 Bourton, Vale of White Horse, ort i Oxfordshire, England, 
 Bourton, Cherwell, civil parish i Oxfordshire, England,